Deux navires de la marine royale canadienne ont porté le nom de NCSM Saguenay :
 le , destroyer de la classe River ;
 le , destroyer de la classe St-Laurent.

Saguenay